SCM kan betrekking hebben op:

een afkorting van Supply Chain Management
een afkorting van Software Configuration Management
een afkorting van Scanning Capacitance Microscopy
 VV SCM, een amateurvoetbalclub uit Maastricht